Mužská čtyřhra AEGON Championships 2017 probíhala ve druhé polovině června 2017. Do deblové soutěže londýnského tenisového turnaje v Queen's Clubu nastoupilo šestnáct dvojic. Dvojnásobným obhájcem titulu byl pár Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, který v úvodním kole skrečoval utkání proti Marcusi Daniellovi a Marcelu Demolinerovi.

Vítězem se stal třetí nasazený britsko-brazilský pár Jamie Murray a Bruno Soares, který ve finále zdolal francouzskou dvojici Julien Benneteau a Édouard Roger-Vasselin po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali šestou společnou trofej a třetí v probíhající sezóně. Murray vybojoval devatenáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Soarese to bylo dvacáté šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Henri Kontinen /  John Peers (čtvrtfinále)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (1. kolo, skreč)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (vítězové)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Queen's Club Championships
Tenis ve Spojeném království v roce 2017
ATP World Tour 2017